Liga a V-a este a doua competiție fotbalistică din județul Galați organizată de AJF Galați. Competiția este în prezent formată din 12 echipe, însă până în sezonul 2015-2016, era formată 2 serii, numărul echipelor din fiecare serie a variat în funcție de numărul echipelor înscrise în competiție.

Deși ocupanta locului 1 ar trebuii să promoveze în Liga 4 Galați, acest lucru se poate realiza doar daca echipa îndeplinște criteriile Ligii 4 Galați, referitoare la stadion, echipa de juniori (obligatorie pentru participarea în aceată ligă). Astfel că în ultimii ani au promovat din Liga 5 în Liga 4 echipe care deși nu au câștigat competiția au îndeplinit criteriile pentru participarea în Liga 4.

Sezon actual (2019/2020) 

Golgeteri Liga 5: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-a-v-a-8396/golgeteri

Arhivă 2015-2020 

Golgeteri Liga 5: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-a-v-a-7063/golgeteri

Golgeteri Liga 5: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri

Golgeteri Liga 5: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2016

* dublu forfait

Arhivă 2010-2015

Arhivă 2005-2010 

Echipele clasate pe locurile 1‑4 vor promova în Campionatul Diviziei D numai dacă vor dispune de o bază sportivă la nivelul acestui eșalon.

Echipa care nu dispune de condițiile necesare va fi înlocuită de altă grupare care dispune de bază sportivă corespunzătoare, indiferent de locul ocupat in clasament.

Arhivă 2000-2005

Vezi și

Liga a V-a